Agronomie steht für:
 Agrarwissenschaften
 Pflanzenbauwissenschaft